Anges steht für:
 Anges FC, togoischer Fußballverein
 Jeanne des Anges
 Anges, Minialbum (2003) von Shun’ichi Miyamoto

Siehe auch:
 Angélique, Marquise des Anges, siehe Angélique (1964)
 Lamadeleine-Val-des-Anges
 Saint-Quentin-les-Anges
 Ange (Begriffsklärung)